Bounce (álbum) - de Bon Jovi
 Bounce (canção de Bon Jovi)
 Bounce (canção de Calvin Harris)
 Bounce (canção de Iggy Azalea)
 Bounce (gênero) - um estilo de música hip hop que se originou em Nova Orleães
 Bounce (rede de computadores) - termo para mascaramento de conexões, ou às vezes um sinônimo de reset quando aplicado como um verbo para um servidor

Desambiguação